Гран-при Швеции 1976 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 13 июня 1976 года на трассе Андерсторп.

В число участников Гран-при вернулись Марио Андретти и Брет Ланджер, в то время как Жаки Икс не участвовал в гонке в связи со своим  очередным стартом в «24 часах Ле-Мана». Команда «Пенске» выставила на гонку новую модель PC4. Поул достался шестиколёсному «Тирреллу» под управлением Джоди Шектера, вторым стартовал Марио Андретти, чья команда «Лотус» серьёзно доработала свой автомобиль перед гонкой. Традиционные лидеры квалификаций сезона Лауда и Хант на этот раз были только пятым и восьмым соответственно.

На старте Андретти обошёл Шектера, тогда как его напарник по команде Нильссон врезался в ограждение трассы на 2 круге. Немного спустя судьи признали фальстарт у Андретти и вынесли решение, что после финиша к его результату будет добавлена одна минута. Пытаясь создать как можно больший отрыв от идущего следом Шектера, Андретти перестарался и на 45 круге спалил двигатель своего «Лотуса». Сход американца открыл дорогу к победе Шектеру, одержавшему в тот день первую и единственную в истории Формулы-1 победу за рулём шестиколёсного автомобиля.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—45 Марио Андретти
 46—72 Джоди Шектер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швеции